Харжа има више значења:

 Харжа (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Харжа (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији